Никола́й Алекса́ндрович Во́ронов:
 Воронов, Николай Александрович (1868—1920) — русский военачальник, генерал-майор.
 Воронов, Николай Александрович (род. 1991) — российский музыкант и композитор, поэт-песенник.